Aschenbrenner steht für:

 Aschenbrenner, historischer Beruf

Aschenbrenner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Aschenbrenner (* 1962), Ex-Priester und freier Theologe
 Astrid Aschenbrenner (* 1989), österreichische Kabarettistin, siehe Aschenbrenner.wunderl
 Auguste Krüger-Aschenbrenner (1796–1874), deutsche Sängerin
 Beda Aschenbrenner (1756–1817), deutscher Benediktiner und Kirchenrechtler
 Bruno Aschenbrenner (* 1970), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Christian Heinrich Aschenbrenner (1654–1732), deutscher Komponist und Violinist
 Dieter Aschenbrenner (1928–2020), deutscher Professor für Religionspädagogik 
 Erwin Aschenbrenner (* 1954), deutscher Geisteswissenschaftler sowie Reise- und Böhmerwald-Experte
 Eva Aschenbrenner (1924–2013), deutsche Pflanzenheilkundlerin und Buchautorin
 Franz Aschenbrenner (1898–1998), österreichischer Buchhändler, Heeresbergführer und Salzburger Original
 Hans Aschenbrenner (* 1932), deutscher Tierarzt und bayerischer Heimatkundler
 Iris Aschenbrenner (* 1980), deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Model
 Johannes Aschenbrenner (1903–?), deutscher Komponist
 Josef Aschenbrenner (1798–1858), deutscher Jurist in der Finanzverwaltung Bayerns
 Leopold Aschenbrenner (1920–2009), österreichischer Ornithologe
 Ludwig Aschenbrenner (1902–1958), deutscher Schneidermeister und DAV-Funktionär
 Luise Aschenbrenner (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Matthias Aschenbrenner (* 1972), deutscher Mathematiker
 Michael Aschenbrenner (1549–1605), deutscher Apotheker und Münzmeister
 Michel Aschenbrenner (* 1999), deutscher Radrennfahrer 
 Peter Aschenbrenner (1902–1998), österreichischer Alpinist
 Reinhard Aschenbrenner (1906–2008), deutscher Mediziner
 Rosa Aschenbrenner (1885–1967), deutsche Politikerin (SPD, USPD, KPD, KPD-O)
 Rudolf Aschenbrenner (1907–1994), deutscher Ingenieur und Geschäftsführer der Starkstrom-Gerätebau GmbH
 Susann Grünwald-Aschenbrenner (* 20. Jahrhundert), deutsche Journalistin und Übersetzerin
 Thomas Aschenbrenner (1885–1963), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Viktor Aschenbrenner (1904–1992), deutscher Vertriebenenpolitiker und Autor
 Wilhelmine Aschenbrenner (1795 – nach 1834), deutsche Schauspielerin
 Wolfgang Aschenbrenner (* ≈1960), deutscher Rundfunkmoderator und Musikwissenschaftler

Siehe auch:

 Museum Aschenbrenner